Герман Джейкоб Манкевич (; 7 ноября 1897, Нью-Йорк — 5 марта 1953, Голливуд, Калифорния) — американский сценарист, журналист, критик и продюсер, отличавшийся циничным юмором. Старший брат сценариста и режиссёра Джозефа Л. Манкевича.

Биография 
Родился в семье евреев из Германии. получил образование в Колумбийском университете и в Берлине. Самая известная работа — написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом сценарий к фильму «Гражданин Кейн», который получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. В своём нашумевшем эссе, которое вызвало бурную дискуссию, — «Выращивая Кейна» (The New Yorker, 1971), крупнейший американский критик Полин Кейл, подробно исследуя историю создания фильма, оспаривала абсолютное авторство Орсона Уэллса и приписывала как минимум половину заслуг этой картины её сценаристу Манкевичу.

Также принимал участие в написании сценария к фильму «Джентльмены предпочитают блондинок», продюсировал ряд фильмов братьев Маркс. Карьере Манкевича вредило пристрастие к алкоголю. Умер от почечной недостаточности.

Его биография легла в основу фильма режиссёра Дэвида Финчера «Манк» (2020), заглавную роль в котором исполнил Гэри Олдмен.

Фильмография 
 1928 — Последний приказ
 1928 — Три уикенда
 1930 — Смех
 1930 — Королевская семья Бродвея
 1932 — Лошадиные перья
 1933 — Утиный суп
 1933 — Обед в восемь
 1941 — Гражданин Кейн
 1942 — Гордость янки
 1944 — Рождественские каникулы
 1949 — Женский секрет

Примечания

Литература 
 Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов. Т. I—II. — СПб.-М.: Rosebud Publishing, 2009. — ISBN 978-5-904175-02-3
 Мусский И. А. 100 великих зарубежных фильмов. — Москва: Вече, 2008. — 480 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-9533-2750-3.

Умершие от почечной недостаточности